Apiarius (eigentlich Biener) ist der Name folgender Personen:

 Apiarius von Sicca, christlicher Priester aus dem nordafrikanischen Sicca Veneria
 David Apiarius (* um 1555), Buchdrucker in Bern, ab 1584 in Frankfurt a. M., Sohn des Siegfried A.
 Matthias Apiarius (auch: Matthias Biener; * 1495/1500, † 1554), deutscher Buchdrucker, Verleger und Komponist
 Samuel Apiarius (* um 1530; † 1590), Schweizer Buchdrucker und Musikverleger, Sohn des Matthias A.
 Siegfried Apiarius (* um 1530; † 1565), Schweizer Buchdrucker und Verleger, Sohn des Matthias A.